Řád cti je označení pro několik státních řádů:
 Řád cti – arménské vyznamenání
 Řád cti – běloruské vyznamenání
Řád cti – gruzínské vyznamenání
 Řád cti – kazašské vyznamenání
 Řád cti – moldavské vyznamenání
 Řád cti – ruské vyznamenání
 Řád cti – řecké vyznamenání